sobowtór (Doppelgänger) – istota fikcyjna
 Sobowtór – film fabularny reż. Akira Kurosawa
 Sobowtór – film fabularny reż. Maurice Phillips
 Sobowtór – film fabularny reż. Bodo Kox
 Sobowtór: poemat petersburski – nowela Fiodora Dostojewskiego
 Sobowtór profesora Rawy – powieść Alfreda Szklarskiego